Боринг () — может означать:

фамилия 
 Боринг, Люси (1886—1996) — американский психолог; жена Эдвина Боринга.
 Боринг, Эдвин (1886—1968) — американский учёный-психолог.
 Боринг, Элис Мидлтон (1883—1955) — американская учёная, биолог и зоолог; сестра  Эдвина Боринга.

Другое 
  — система ставок на контрактном мосту для карточных игр, разработанная Лукасом Смидом из Нидерландов.
  — область в Патне, Индия.
 The Boring Company — компания, предоставляющая услуги в области инфраструктуры и строительства тоннелей, основанная Элоном Маском в декабре 2016 года.

См. также 
 Борин
 Борини